Als Hitler-Glocke werden umgangssprachlich Glocken mit Verzierungen oder Texten aus der Zeit des Nationalsozialismus bezeichnet. Die Evangelischen Kirche in Deutschland hat 22 Glocken gefunden.

Liste von Hitlerglocken 
 Essingen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Faßberg, Landkreis Celle, Niedersachsen; siehe Michaelkirche (Faßberg)#Geläut
 Hakenfelde, Berlin-Spandau, siehe Wichernkirche (Berlin-Hakenfelde)#Glocken
 Herxheim am Berg, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz; siehe Jakobskirche (Herxheim am Berg)#Glocke aus der Zeit des Nationalsozialismus
 Lößnitz, Erzgebirgskreis, Glockenspiel, 23 Glocken
 Mehlingen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Rilchingen-Hanweiler, Ortsteil von Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Schweringen, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen; siehe Kreuz-Kirche (Schweringen)
 Tümlauer-Koog, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein, siehe Tümlauer-Koog#Glocke (2011 entfernt)
 Winzeln, Stadtteil von Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Wien, Sieveringer Pfarrkirche, 1938
 Wolfpassing, sehe Schloss Wolfpassing#Führerglocke

Einzelnachweise 

Adolf Hitler als Namensgeber